Села:
 Задорожнє — Вінницька область, Погребищенський район
 Задорожнє — Запорізька область, Вільнянський район
 Задорожнє — Харківська область, Первомайський район

Озеро:
 Задорожнє — озеро у Миколаївському районі Львівської області